Lamphun (provincie), een provincie in het noorden van Thailand.
Amphoe Mueang Lamphun, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noorden van Thailand.
Lamphun (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand